Министерство здравоохранения Республики Беларусь () — республиканский орган государственного управления, подчиняющийся Совету Министров Республики Беларусь.
Министерство здравоохранения в своей деятельности руководствуется Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», иными актами законодательства и Положением о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.

История 
5 января 1919 года был создан Комиссариат здравоохранения, в феврале 1919 года преобразованный в Народный комиссариат здравоохранения, в марте 1946 года — Министерство здравоохранения БССР. 11 июля 1990 года министерство из союзно-республиканского стало республиканским (стало подчиняться только Совету Министров БССР). Положения о министерстве утверждались 3 апреля 1969 года и 7 августа 1995 года.

Заместитель Министра — Директор Департамента фармацевтической промышленности — Шевчук Валерий Евгеньевич освобожден от должности в связи с выходом в отставку постановлением Совета Министров страны 28 августа 2017. В июле 2018 года заместитель министра Игорь Лосицкий был отстранён от должности.

Руководители 
Народные комиссары здравоохранения БССР:
 20 января — 30 марта 1919, 28 мая 1919 — 1 августа 1920 — Пузырев Илья Исаевич.
Народные комиссары Литовско-Белорусской ССР:
 Андрис Домашавичус
 30 марта — 28 мая 1919 — Ленский Владимир Иосифович.
Народные комиссары здравоохранения БССР:
 с 15 июля 1920 —  (1861—1939).
 с октября 1920 —  (р. 1867).
 6 ноября — декабрь 1921 — Каминский Семен Давидович.
 19 декабря 1921—1922 — Сенкевич Александр Антонович (1884—1939).
 1922—24 — Стоковский Марьян Людвигович (1889—1937).
 19 сентября 1924—30 — Барсуков Михаил Иванович (1890—1974).
 1930—33 — Цинципер Соломон Яковлевич.
 10 мая — 4 сентября 1933 — Шпекторов Григорий Михайлович.
 1933—36 — Сурта, Иван Захарович (1893—1937).
 1936—37 — Бурачевский, Павел Павлович (1898—1937).
 1937—38 — Киселёв, Кузьма Венедиктович (1903—77).
 1938—40 — Новиков, Иван Антонович (1905—1968).
 1940—48 — Ковалёнок, Михаил Иванович (1900—58).

Министры здравоохранения БССР:
 1948—66 — Инсаров, Иван Анисимович (1903—1983).
 1966—87 — Савченко, Николай Евсеевич (1922—2001).
 1987—90 — Улащик, Владимир Сергеевич (1943—2018)

Министры здравоохранения Республики Беларусь:
 1990—94 — Казаков, Василий Степанович (1935—2018).
 1994—97 — Дробышевская, Инесса Михайловна (р. 1947).
 1997—2001 — Зеленкевич, Игорь Борисович (р. 1952).
 2001—02 — Остапенко, Владислав Алексеевич (1949—2018).
 2002—06 — Постоялко, Людмила Андреевна (1941—2007).
 до мая 2006 — и. о. Руденко, Виктор Петрович (р. 1950).
 2006—2017 — Жарко, Василий Иванович (р. 1956).
 2017—2019 — Малашко, Валерий Анатольевич (р. 1966).
 2019—2020 — Владимир Степанович Караник (р. 1973)
 2020— — Пиневич Дмитрий Леонидович (с 27 ноября 2020)

Структура и аппарат 
Руководство Министерства здравоохранения Республики Беларусь
 Министр — Пиневич Дмитрий Леонидович (с 27.11.2020)
 Первый заместитель Министра — Кроткова Елена Николаевна
 Заместитель Министра — Главный государственный санитарный врач РБ — Тарасенко Александр Александрович
 Заместитель Министра — Чередниченко Дмитрий Владимирович
 Заместитель Министра — Андросюк Борис Николаевич

Центральный аппарат Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Подведомственные организации Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Примечания

Литература

Ссылки 
 Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Здравоохранения
Здравоохранение в Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании